Плей-офф НБА 2013, серии игр на вылет до 4 побед, начались 20 апреля. Восемь лучших команд от каждой из двух конференций лиги вышли в плей-офф, все команды посеяны с 1-го по 8-е место в турнирной таблице своей конференции.

«Майами Хит» квалифицировалось в плей-офф с 66 победами, лучшим результатом как в Восточной конференции, так и в лиге в целом. Лучшая команда Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» завершила регулярный чемпионат c 60 победами.

«Нью-Йорк Никс» квалифицировалось в плей-офф с лучшим показателем по итогам регулярного чемпионата с 1997 года, одержав 54 победы и впервые выиграв Атлантический дивизион с 1994 года. «Индиана Пэйсерс» впервые с 2004 года выиграли Центральный дивизион. «Лос-Анджелес Клипперс» впервые в истории победили в Тихоокеанском дивизионе (56 побед). «Мемфис Гриззлис» также закончили сезон с лучшим показателем в истории (56-26). «Денвер Наггетс», несмотря на то что не смогли победить в дивизионе, благодаря 57 победам попали в плей-офф.

Впервые с 2007 года в плей-офф квалифицировались «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Также матчи пост-сезона впервые проходили в «Барклайс-центре». «Хьюстон Рокетс» попали в плей-офф впервые с 2009 года, а «Милуоки Бакс" — с 2010-го, не попав два год назад в пост-сезон из-за низкого процента побед (ниже 50,0 %).

«Даллас Маверикс» впервые не попали в плей-офф с 2001 года, прервав вторую самую длинную серию в истории НБА по попаданию в пост-сезон, длившуюся 12 лет. «Орландо Мэджик», не попав в серию игр на вылет впервые с 2006 года, прервали самую длинную серию участия в матчах плей-офф подряд для Восточной конференции.

В серии «Буллз» и «Нетс» потребовалось 7 матчей для выявления победителей в первом раунде, в 14-й раз в истории и впервые с 1999 года.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция 

Из-за теракта на Бостонском марафоне, матч между «Селтикс» и «Пэйсерс», 16 апреля, был отменен. Поскольку команды ранее гарантировали себе места при посеве, поэтому у команд на одну игру меньше чем у всех остальных в лиге.

Западная конференция 

«Клипперс» обошли «Гриззлис», потому что победили в Тихоокеанском дивизионе.

«Лейкерс» обошли «Рокетс», по соотношению побед и поражений в конференции (0.538 vs. 0.462).

Сетка

Восточная конференция 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Первый раунд

(1) Майами Хит vs. (8) Милуоки Бакс

(2) Нью-Йорк Никс vs. (7) Бостон Селтикс

(3) Индиана Пэйсерс vs. (6) Атланта Хокс

(4) Бруклин Нетс vs. (5) Чикаго Буллз

Полуфиналы конференции

(1) Майами Хит vs. (5) Чикаго Буллз

(2) Нью-Йорк Никс vs. (4) Индиана Пэйсерс

Финал конференции

(1) Майами Хит vs. (3) Индиана Пэйсерс

Западная конференция

Первый раунд

(1) Оклахома-сити Тандер vs. (8) Хьюстон Рокетс

(2) Сан-Антонио Спёрс vs. (7) Лос-Анджелес Лейкерс

(3) Денвер Наггетс vs. (6) Голден Стэйт Уорриорз

(4) Лос-Анджелес Клипперс vs. (5) Мемфис Гриззлис

Полуфиналы конференции

(1) Оклахома-сити Тандер vs. (5) Мемфис Гриззлис

(2) Сан-Антонио Спёрс vs. (6) Голден Стэйт Уорриорз

Финал конференции

(2) Сан-Антонио Спёрс vs. (5) Мемфис Гриззлис

Финал

(1) Майами Хит vs. (2) Сан-Антонио Спёрс

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Плей-офф НБА 2013 на NBA.com
 2013 Плей-офф НБА 2013 на ESPN

НБА в сезоне 2012/2013
Плей-офф НБА